Het ATP-toernooi van Valencia 2005 vond plaats van 4 tot en met 10 april in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis Valencia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia